Otto Meinardus kan syfta på:

* Otto Meinardus (1854–1918), tysk historiker
 Otto Meinardus (1925–2005), tysk teolog